Amalia Küssner Coudert (1863-1932) – miniaturista statunitense
 Frederic René Coudert Jr (1898-1972) – politico statunitense
 Frederic René Coudert Sr. (1832-1903) – avvocato statunitense
 Emma Coudert (1999) – rugbista a 15 francese
 Jacques Coudert (1908-1988) – politico francese
 Lucien Coudert (1887-1982) – politico francese
 Océane Coudert (1993) – trampolinista francese
 Robin Coudert (1978) – musicista francese

Altro
 Lurquin-Coudert – casa automobilistica francese